Чемпионат Европы по снукеру 1999 () — главный любительский снукерный турнир 1999 года в Европе, проходивший с 27 мая по 6 июня в Нидерландах. Победителем чемпионата среди мужчин стал бельгиец Бьёрн Ханевеер, обыгравший в финале валлийца Дэвида Белла со счётом 7:0. В женской части турнира победила англичанка Келли Фишер; в финале она выиграла у Уэнди Янс со счётом 5:2.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя две категории: среди мужчин и женщин. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 53 игрока были разбиты на 8 групп. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/8 финала, выходили по двое снукеристов из каждой группы, набравших наилучшие показатели по итогам этапа. Матчи 1/8—1/4 игрались до 5 побед, полуфиналы — до 6, финал — до 7 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия, в которой участвовали 20 игроков (всего 4 группы). В плей-офф (четвертьфинал) выходили по 2 человека. Четвертьфиналы и полуфиналы проходили до 4 побед, финал — до 5.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат среди игроков до 19 лет 
Этот турнир прошёл в Калише, Польша, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал голландец Геррит бий де Лей, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, валлийца Иана Приса, со счётом 6:3.

Командный кубок Европы 
Кубок Европы, как и чемпионат для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл в Гренобле, Франция, а победительницей турнира стала сборная Мальты, обыгравшая в финале команду Бельгии со счётом 2:1.

В женской части соревнования выиграла сборная Бельгии.

В этом турнире (как и во всех последующих до 2004 года) могли принять участие только страны континентальной Европы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Чемпионат Европы по снукеру
1999 год в снукере
Май 1999 года
Июнь 1999 года
Спорт в Нидерландах в 1999 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах
снукер
Спортивные соревнования в Энсхеде